Пак Со Джин (, ; род. 21 мая 1986) — южнокорейская певица и композитор, более известна под сценическим именем Соджин. Является участницей южнокорейской женской группы Girl's Day.

Ранние годы 
Пак Со Джин родилась 21 мая 1986 году в Тэгу, Южная Корея. Она окончила начальную школу Ли Хен, среднюю школу Соджин, женскую старшую школу Кендок. Она специализировалась на машиностроении университета Енгнам.

Карьера 
До дебюта Соджин являлась учителем по вокалу мужской группы Ulala Session.

7 июля 2010 Соджин дебютировала, как участница группы Girl’s Day на Мusic Band, представляя трек «Tilt My Head».

9 января 2011 года Соджин выпустила свой первый соло-сингл «Our Love Like This» для дорамы «Пламя Желания».

19 апреля 2012 Girl’s Day осуществили камбек с мини-альбомом «Everyday II». В альбом входила песня «Telepathy», композитор которой, была Соджин. В том же году, Соджин и её коллега написали песню «It’s Snowing», для Tokyo Girl. Песня была выпущена 7 декабря.

14 марта 2013 года группа выпустила полный альбом «Expectation». Соджин написала интро-песню, под названием «Girl’s Day World», а также написала в со-авторстве со своими одногруппницами текст к «I Don’t Mind». 15 октября Girl’s Day выпустило песню «Let’s Go», композитором которой была Соджин.

2 марта 2014 года Соджин сотрудничала с певцом Crucial Star, выпустив кавер на песню Пак Хё Кена «Three Things I Want to Give You».

30 января 2015 Соджин исполнила «Dizzy Dizzy», в качестве саундтрека для дорамы «Возвращение Семьи».

Влияние 
Соджин рассказала, что большое влияние на неё оказала Ум Джи Хва. Она описывает её как многолетнего лидера своего поколения, который показывает обильную выразительность и глубину.

Фильмография

Телесериалы

Развлекательные шоу

Дискография

Ссылки 
 Park So-jin в HanCinema

Музыканты Girl's Day